Saint-Pierremont, commune française de l'Aisne ;
 Saint-Pierremont, commune française des Ardennes ;
 Saint-Pierremont, commune française des Vosges.